Moloc – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 San Moloc – santo scozzese

Pagine correlate 
 Moloch